Dies ist eine Liste der Gemeinden in der italienischen Region Lombardei.

Lombardei
!